Berenkuil (kuil), een kuil om beren te vangen of te houden
Berenkuil (Maastricht), een voormalige berenkuil in Maastricht
Bärengraben van Bern
Berenkuil (verkeer), een verkeersplein boven het maaiveld, veelal met fietspaden daaronder
De Berekuil (Utrecht)
Berenkuil (Eindhoven)
Berenkuil (Tiel)
Berenkuil (Rijssen)
Het Eugène Verboekhovenplein (Schaarbeek), bijgenaamd de Berenkuil